Вайтенхаген:

 Вайтенхаген — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания. Входит в состав района Восточная Передняя Померания.
 Вайтенхаген — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания. Входит в состав района Северная Передняя Померания.